Змагання зі стрибків з жердиною серед жінок на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2019 у Досі проходили 27 та 29 вересня на стадіоні «Халіфа».

Напередодні старту 

На початок змагань основні рекордні результати були такими:

Головною фавориткою старту в Досі вважалась гречанка Екатеріні Стефаніді, яка з 2016 не програла жодного головного старту сезону на відкритому повітрі. Хоч і не будучи лідеркою сезону-2019 за результатом, грецька стрибунка виграла Діамантову лігу, підтвердивши свою готовність захистити чемпіонський титул дворічної давнини.

Результати

Кваліфікація 

Умови проходження до фіналу: подолання висоти 4,60 м () або входження до 12 найкращих за результатом атлеток у обох групах кваліфікації ().

Фінал 

До фінальної частини змагань потрапила рекордна кількість учасниць — 17. Проте, до висоти 4,80 м дістались лише шестеро. Родзинкою фіналу було протистояння Анжеліки Сидорової та Сенді Морріс, за результатами якого довгоочікувану для себе перемогу вборола росіянка, взявши, на відміну від американки, 4,95 м. Екатеріні Стефаніді, якій росиянка програла фінал цьогорічної Діамантової ліги була третьою (4,85 м).

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на вебсайті Світовох легкої атлетики 

Ж
Ж